

Населені пункти та їхні частини

 Бядашкі — село в гміні Ґалевіце Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Бядашкі — село в гміні Ленка-Опатовська Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Бядашкі — осада в гміні Одолянув Островського повіту Великопольського воєводства

Примітки